Имя Джованни носило несколько представителей династии Медичи. В их числе:
 Джованни Медичи (он же Лев X, папа римский) (1475—1521)
 Джованни Медичи, итальянский банкир, основатель династии (1360–1429)
 Джованни Медичи, итальянский военачальник (1498—1526)
 Джованни Медичи, итальянский военачальник, меценат (1567—1621)